Champions League 1993/94 bezeichnet:

 EHF Champions League 1993/94, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 1993/94, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 UEFA Champions League 1993/94, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League